Phase Shift Keying – rodzaj modulacji cyfrowej
 Pre-shared key – w kryptografii klucz, który był ustalony między dwoma stronami przed jego użyciem.
 Pomocnicza Służba Kobiet – polska formacja wojskowa
 Przedsiębiorstwo Spedycji Krajowej